

Astronomia 
M83 – numero del Catalogo di Messier della Galassia girandola del sud siglata anche NGC 5236 per il New General Catalogue.

Musica 
M83 – gruppo musicale francese
M83 – album di debutto dell'omonima band